Viehstall steht für:

 Stall für das Vieh
 Viehstall (Beilngries), Ortsteil der Stadt Beilngries im oberbayerischen Landkreis Eichstätt

Siehe auch